Geras (mythologie), een figuur in de Griekse mythologie
Geras (gemeente), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk